Galmbach ist ein geographischer Name:
 Galmbach (Kailbach), ehemalige Gemeinde im heutigen Odenwaldkreis am Ursprung des Galmbachs, von der nur noch das Forsthaus Eduardsthal besteht  
 Galmbach (Itter), linker Zufluss der Itter an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg bei Kailbach (Gemeinde Hesseneck), Odenwaldkreis, Hessen

Siehe auch:
 Calmbach